Elezioni parlamentari in Israele dell'aprile 2019 – elezioni tenutesi il 9 aprile 2019
 Elezioni parlamentari in Israele del settembre 2019 – elezioni tenutesi il 17 settembre 2019